Feuz ist der Familienname folgender Personen:
 Beat Feuz (* 1987), Schweizer Skirennfahrer
 Ernst Feuz (1908–1988), Schweizer Skispringer, Nordischer Kombinierer und Skirennläufer
 Patrick Feuz (* 1967), Schweizer Journalist